Техонес има више значења:

 Техонес, Ел Техон (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Техонес (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Техонес, Ел Јербанис (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Техонес (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику